Multipeniata är ett släkte av plattmaskar. Multipeniata ingår i familjen Multipeniatidae. 

Multipeniata är enda släktet i familjen Multipeniatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Multipeniata